Сегунда 2018/2019 () — 88-й сезон второго дивизиона чемпионата Испании по футболу с момента его создания. Сезон начался 17 августа 2018 года и завершился 23 июня 2019 года.

Участники 

Впервые за последние 15 сезонов, в Сегунде не представлено ни одной резервной команды.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2018/2019
Спорт в Испании в 2018 году
Спорт в Испании в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019